Харири:
 Али Харири (1009—1078) — курдский поэт. Писал стихи на диалекте курманджи.
 Аль-Харири (1054—1122) (Абу Мухаммед аль-Касим аль-Харири) — арабский писатель, автор знаменитого цикла макама.
 Рафик Харири (1944—2005) — ливанский миллиардер и политический деятель.
 Саад Харири (род. 1970) — ливанский предприниматель и политик, сын Рафика Харири, премьер-министр Ливана.
 Бахия Харири () — сестра Рафика Харири, также политический деятель.
 Фаоци Харири () (род. 1958) — иракский министр промышленности и минеральных ресурсов.
 Франсо Харири () (1937—2001) — иракско-курдский политик ассирийского происхождения, один из лидеров ДПК, губернатор провинции Эрбиль в «Свободном Курдистане». Убит в результате теракта, устроенного исламистами.

См. также 
 Харари